aanzet (taal), benaming voor het optionele eerste deel van een lettergreep, dat altijd uit een of enkele medeklinkers bestaat
 aanzet (muziek), in de muziek de wijze waarop een hoorbaar geluid begint
 Aanzet (tijdschrift), een viermaandelijks blad van en voor Utrechtse geschiedenisstudenten
 Aanzet, de plaats waar de kromming van een boog of gewelf begint en er vaak aanzetstenen aangebracht zijn
 Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks of AanZET - Een aanschafsubsidie in Nederland voor elektrische vrachtwagens van ondernemingen.